Kosti kan avse följande platser:

 Kosti, Bulgarien – by i Bulgarien
 Kosti, Sudan – större stad i Sudan